La Course à l'héritage est le titre de plusieurs œuvres :
 La Course à l'héritage, jeu de société créé par Michael Gray et édité par Hasbro International Inc. ;
 La Course à l'héritage, épisode de la série télévisée Inspecteur Barnaby.

Homonymie de titre